Chiacchio je priimek več znanih oseb:

 Carlos Chiacchio (1884—1947), brazilski novinar in pisatelj
 Umberto Chiacchio (1930—2001), italijanski industrialec in politik
 Matias Chiacchio (1988), argentinski nogometaš